Il doppio del torneo di tennis Jameson Cup 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nicola Bruno e Gianluca Pozzi che hanno battuto in finale Daniele Bracciali e Federico Luzzi 2-6, 7-62, 6-3.

Teste di serie 

 Sander Groen /  Jan Siemerink (primo turno)
 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (quarti di finale)

 George Bastl /  Ota Fukárek (primo turno)
 Giorgio Galimberti /  Irakli Labadze (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jameson Cup 2001